Anstey ist der Familienname folgender Personen:

 Brendel Anstey (1887–1933), englischer Fußballspaieler
 Bruce Anstey (* 1969), neuseeländischer Motorradrennfahrer
 Cec Anstey († 2007), australischer Feldhockeyspieler
 Chris Anstey (* 1975), australischer Basketballspieler
 Christopher Anstey (1724–1805), englischer Dichter
 Edgar Anstey (1907–1987), britischer Filmproduzent
 Vera Anstey (1889–1976), britische Wirtschaftswissenschaftlerin

Anstey ist der Name folgenden Ortes:

 Anstey (Leicestershire), Ort in England